Ejército alemán puede hacer referencia a:
 el Ejército alemán (Imperio) (1871–1919);
 la Reichswehr (1919–1935);
 el Heer de la Wehrmacht (1935–1945);
 el Heer del Bundeswehr (1955-al presente).